Заварыгин — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области России. Входит в состав Медведевского сельского поселения.

География 
Хутор находится в центральной части Волгоградской области, в степной зоне, в пределах Приволжской возвышенности, на левом берегу реки Тишанки, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Иловля, административного центра района. Абсолютная высота — 51 метр над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
В «Списке населённых мест Земли Войска Донского», изданном в 1864 году, населённый пункт упомянут как хутор в составе юрта станицы Качалинской Второго Донского округа, при речке Тишанке, расположенный в 141 версте от окружной станицы Нижне-Чирской. В Заварыгине имелось 19 дворов и проживало 155 жителей (75 мужчин и 80 женщин).

В 1928 году населённый пункт был включён в состав новообразованного Иловлинского района Сталинградского округа Нижне-Волжского края (с 1934 года — Сталинградского края, с 1936 года — Сталинградской области). Хутор являлся центром Заварыгинского сельсовета, включённого в том же году в состав Медведевского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,3 %, женщины — соответственно 48,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % из 143 чел.

Улицы 
Уличная сеть хутора состоит из одной улицы и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Иловлинского района